China Championship 2016 – nierankingowy turniej sezonu snookerowego 2016/2017. Rozegrany został w Guangzhou w Chinach w dniach 1-5 listopada 2016 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 200 000
II miejsce: £ 100 000
Półfinalista: £ 50 000
Ćwierćfinalista: £ 30 000
Runda 1: £ 15 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 650 000

Uczestnicy 
W turnieju wzięli udział zawodnicy, którzy:

– zajmują miejsca od 1 do 10 w obecnym światowym rankingu (rozstawienie po turnieju Shanghai Masters 2016)
– zajmują miejsca od 1 do 4 w rankingu jednorocznym
– dwóch zawodników otrzymało dzikie karty

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 144, 129, 121, 101  Shaun Murphy
 141, 122, 118, 114, 112, 104, 102  Stuart Bingham
 140, 131, 114, 106, 100  Mark Allen
 134, 131, 123, 101, 100  John Higgins
 127  Mark Selby

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera
 China Championship 2016 na portalu snookerworld.pl

China Championship
2016 w sporcie
2016 w Chinach
Sport w Kantonie